

Aziende 
 McCain Foods – azienda alimentare canadese

Persone 
 Brandi McCain – cestista statunitense
 Chris McCain – giocatore di football americano statunitense
 Edwin McCain – cantante statunitense
 Frances Lee McCain – attrice statunitense
 John McCain – politico statunitense
 Kelly McCain – ex tennista statunitense
 Meghan McCain – conduttrice televisiva e autrice televisiva statunitense
 Rufus McCain – criminale statunitense

Personaggi immaginari 
 Chase McCain – protagonista del gioco Lego City Undercover
 Eden McCain – personaggio della serie tv Heroes